Le gouvernement Vázquez peut désigner :

 Le Gouvernement Vázquez I, de 2005 à 2010.
 Le Gouvernement Vázquez II, depuis 2015.